Witrjanka (ukrainisch ; russische Entsprechung /Wetrjanka) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Rosdolne, siehe Witrjanka (Rosdolne)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Witrjanka (Dnister)